Tallbacken kan avse:

 Tallbacken, Tölö – en backe invid Mässfältet i Djurgården i Helsingfors, finska: Mäntymäki
 Tallbacken, Åbo stad – ett bosättningsområde i Åbo stad, fi.: Mäntymäki
 Tallbacken –  ett tidigare sjukhem och sanatorium på Gotland, se Follingbo sjukhus
 Tallbacken, Borlänge kommun - en småort
 Tallbacken, Stenhagen – en del av förorten Stenhagen i Uppsala
 Tallbacken, Stockaryd – en motionsgård i Stockaryd
 Tallbacken, Nacka kommun – ett bostadsområde i Sickla i Nacka kommun, byggt 1958-1962 
 Tallbacken, Timrå – ett bostadsområde i Timrå
 Tallbacken, Hallstahammar – en stadsdel
 Tallbacken, Pajala – ett bostadsområde i Pajala